Села:
 Довге Поле — Закарпатська область, Ужгородський район
 Довге Поле — Рівненська область, Дубенський район

Інше
 Довге Поле — полонина в Українських Карпатах